Ave pernalta é uma designação imprecisa e taxonomicamente incorrecta utilizada para descrever o grupo muito diverso das aves aquáticas que apresentam como adaptação o alongamento dos membros inferiores. A designação aplica-se essencialmente a aves dos seguintes grupos taxonómicos:
 Ciconiiformes — cegonhas, garças e aves similares;
 Phoenicopteriformes — flamingos.

Ver também
 Aves aquáticas
 Aves limícolas